Erva-branca é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Holcus lanatus
 Teucrium abutiloides